Pera bezeichnet:

 Pera, Stadtteil von Konstantinopel
 Pera (Zypern), antike Stadt in Zypern
 eine römische Ledertasche (anderer Name für Loculus), siehe Loculus (Tasche)
 eine Gattung aus der Pflanzenfamilie der Peraceae, siehe Pera (Gattung)
 Pera (Einheit), Volumen- und Gewichtsmaß

Pêra ist der Name von:
 Pêra (Silves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Silves, Portugal

Pera bzw. Pêra ist der Familienname folgender Personen:
 Albano Pera (* 1950), italienischer Sportschütze
 Bernarda Pera (* 1994), US-amerikanische Tennisspielerin
 Edgar Pêra (* 1960), portugiesischer Filmregisseur
 Heinrich Pera (1938–2004), deutscher katholischer Theologe, Mitbegründer Hospizbewegung in Deutschland
 Marcello Pera (* 1943), italienischer Wissenschaftsphilosoph, Hochschullehrer und Politiker der Forza Italia
 Marília Pêra (1943–2015), brasilianische Schauspielerin
 Peter Pera (* 1941), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Radames Pera (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Riccardo Pera (* 1999), italienischer Autorennfahrer
 Sam Pera junior (* 1989), Gewichtheber von den Cookinseln

Pera ist das Cognomen folgender Personen:
 Decimus Iunius Pera, römischer Konsul 266 v. Chr. und Zensor 253 v. Chr.
 Marcus Iunius Pera, römischer Konsul 230 v. Chr., Zensor 225 v. Chr., Diktator 216 v. Chr.

Siehe auch:
 Perra